przydomek – trzeci, po imieniu i nazwisku określnik danej osoby, używany w jej środowisku – w konkretnej branży lub w grupie rówieśniczej. W zapisie przydomków, w przeciwieństwie do zapisu pseudonimów, obowiązuje jedna konwencja, mianowicie zapis w cudzysłowie między imieniem a nazwiskiem, np. Robert „Litza” Friedrich. 
 przydomek w starożytnym  Rzymie 
 przydomek szlachecki – wyróżniająca nazwa jednej z gałęzi, linii rodu
 przydomek kynologiczny – oficjalne określenie hodowli psów rasowych. Przydomek kynologiczny, wraz z nazwą psa określa jednoznacznie konkretne zwierzę z danej hodowli, np. prima JUNIO (prima jest przydomkiem określającym wszystkie psy z danej hodowli, a pisane wielkimi literami JUNIO określa konkretnego psa)
 przydomek (popularnie) – przezwisko danej osoby, nick, ksywa

Przypisy